2-й чемпионат Азии по волейболу среди мужчин прошёл с 18 по 24 декабря 1979 года в Манаме (Бахрейн) с участием 15 национальных сборных команд. Чемпионский титул выиграла сборная Китая.

Команды-участницы 
Австралия, Бахрейн, Индия, Ирак, Иран, Китай, Кувейт, Ливан, Новая Зеландия, Саудовская Аравия, Сингапур, Сирия, Южная Корея, Южный Йемен, Япония.

Система проведения чемпионата 
15 команд-участниц на предварительном этапе разбиты на 4 группы. Победители групп выходят в финальный этап, где по круговой системе определяют призёров первенства. Итоговые 5—8-е, 9—12-е и 13—15-е места по такой же системе разыгрывают команды, занявшие в группах предварительного этапа соответственно 2-е, 3-е и 4-е места.

Предварительный этап

Группа А 

 18 декабря: Кувейт — Новая Зеландия 3:1; Австралия — Бахрейн 3:0 (15:10, 15:10, 15:8).
 19 декабря: Австралия — Кувейт 3:0 (15:11, 15:12, 15:4); Кувейт — Бахрейн 3:2 (9:15, 15:10, 15:10, 12:15, 15:7).
 20 декабря: Австралия — Новая Зеландия 3:0 (15:7, 15:9, 15:8); Новая Зеландия — Бахрейн 3:2 (12:15, 15:12, 15:5, 14:16, 15:10).

Группа В 

 18 декабря: Япония — Сирия 3:0 (15:0, 15:2, 15:6).
 19 декабря: Япония — Ирак 3:0 (15:9, 15:1, 15:3).
 20 декабря: Ирак — Сирия 3:2 (15:4, 11:15, 10:15, 16:14, 15:12).

Группа С 

 18 декабря: Сингапур — Южный Йемен 3:0 (15:8, 15:6, 15:5); Южная Корея — Иран 3:0 (15:1, 15:3, 15:3).
 19 декабря: Иран — Сингапур 3:0 (15:8, 15:5, 15:7); Южная Корея — Южный Йемен 3:0 (15:2, 15:0, 15:1).
 20 декабря: Иран — Южный Йемен 3:0 (15:3, 15:2, 15:5); Южная Корея — Сингапур 3:0 (15:1, 15:1, 15:2).

Группа D 

 18 декабря: Саудовская Аравия — Ливан 3:0 (15:6, 15:13, 15:13); Китай — Индия 3:0 (15:3, 15:3, 15:4).
 19 декабря: Индия — Ливан 3:0 (15:13, 15:1, 15:2); Китай — Саудовская Аравия 3:0 (15:1, 15:2, 15:3).
 20 декабря: Индия — Саудовская Аравия 3:0 (15:9, 15:3, 15:7); Китай — Ливан 3:0 (15:6, 15:6, 15:13).

Классификационный раунд за 13—15 места 

 21 декабря: Ливан — Южный Йемен 3:1 (15:2, 12:15, 15:5, 16:14).
 22 декабря: Ливан — Бахрейн 3:1 (15:17, 16:14, 15:13, 15:7).
 23 декабря: Бахрейн — Южный Йемен 3:1.

Классификационный раунд за 9—12 места 

 21 декабря: Сирия — Сингапур 3:0 (15:3, 16:14, 15:8); Саудовская Аравия — Новая Зеландия 3:2 (15:5, 15:12, 8:15, 12:15, 15:6).
 22 декабря: Саудовская Аравия — Сирия 3:0 (15:2, 18:16, 15:12); Новая Зеландия — Сингапур 3:1 (15:12, 10:15, 15:2, 15:10).
 23 декабря: Саудовская Аравия — Сингапур 3:1; Сирия — Новая Зеландия 3:1.

Классификационный раунд за 5—8 места 

 21 декабря: Индия — Кувейт 3:0 (15:4, 15:5, 15:1); Ирак — Иран 3:2 (16:14, 7:15, 15:2, 2:15, 15:9).
 22 декабря: Индия — Ирак 3:0 15:10, 15:4, 15:8); Иран — Кувейт 3:1 (12:15, 15:10, 16:14, 15:3).
 23 декабря: Кувейт — Ирак 3:1; Индия — Иран 3:1.

Финальный этап 

 22 декабря: Китай — Австралия 3:0 (15:4, 15:3, 15:2); Южная Корея — Япония 3:2 (11:15, 8:15, 15:9, 15:11, 15:7).
 23 декабря: Южная Корея — Австралия 3:0 (15:3, 15:2, 15:6); Китай — Япония 3:1 (10:15, 15:3, 15:10, 15:6).
 24 декабря: Япония — Австралия 3:0 (15:5, 15:4, 15:8); Китай — Южная Корея 3:0 (15:3, 15:10, 15:10).

Итоги

Положение команд

Индивидуальные призы 
 MVP:  Ван Цзявэй
 Лучший нападающий:  Кан Ман Су
 Лучший блокирующий:  Чань Ган
 Лучший на подаче:  Сюй Чжэнь
 Лучший связующий:  Ким Хо Чхоль
 Лучший тренер:  Дай Тинбинь

Ссылки и источники 
 Архив волейбольных результатов

Чемпионаты Азии по волейболу среди мужчин
1979 год в волейболе